Rapina – delitto
Räpina – città dell'Estonia
Räpina – comune rurale dell'Estonia
Rapiña – film del 1975 diretto da Carlos Enrique Taboada

Pagine correlate 
 Rapino

Altri progetti